L'ecstasy  (du grec ἔκστασις, ekstasis « extase ») ou MDMA est un produit stupéfiant.

Fiction 

 Ecstasy, personnage de comics de l'univers Marvel ;
 , pièce de théâtre de Mike Leigh, produite le  ;
 , titre anglais de Extase (),  film austro-tchécoslovaque de Gustav Machatý, sorti en 1933.

Musique

Chanson 
 , chanson d'ATB présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jody Watley présente sur l'album  sorti le  ;
 Extasy, chanson du rappeur Zola présente sur l'album Cicatrices sorti le .

Album 

 Ecstasy, album de Lou Reed, sorti le  ;
 Ecstasy, album des  sorti en  ;
 , album de Steve Kuhn, sorti en .

Voir aussi